Bagnara puede referirse a:
 Bagnara Calabra, municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia)
 Bagnara di Romagna, municipio situado en el territorio de la Provincia de Rávena, en Emilia-Romaña, (Italia)